Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi (w skrócie SPHOIMB) – założone w 1952 roku jedno z najstarszych państwowych przedsiębiorstw w Warszawie dostarczającym węgiel i koks. Siedziba mieści się przy ulicy Ordynackiej 11, przedsiębiorstwo posiada także dwie duże bazy przeładunkowe z bocznicami kolejowymi – przy ulicy Zabranieckiej i Bokserskiej w Warszawie.

Do roku 1989 przedsiębiorstwo było monopolistą w dostawach węgla i wielu materiałów budowlanych.

Historia SPHOiMB 
1951–1955

Okręgowe Przedsiębiorstwo Handlu Opałem w Warszawie ul. Ordynacka 11, podległe Centralnemu Zarządowi Handlu Opałem w Warszawie ul. Bracka 20a – Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.

Z dniem 1.01.1956 r. następuje podział na:

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem w Warszawie, ul. Ordynacka 11
 Okręgowe Przedsiębiorstwo Handlu Opałem w Warszawie, ul. Flory 3

Z dniem 1.07.1970 r. powstaje:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie, ul. Ordynacka 11 (z połączenia Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi i Okręgowe Przedsiębiorstwo Handlu Opałem w Warszawie, zgodnie z zarządzeniem 47 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12.06.1970 r.)

1.07.1975 r. powstaje:

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie, ul. Ordynacka 11
(Zarządzenie Nr 12 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 20.06.1975 r.)

1.07.1976 r. powstaje:
Stołeczny Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Zakład Handlu Opałem, Materiałami Budowlanymi i Sanitarnymi w Warszawie, ul. Ordynacka 11
Uchwała Nr 102/76 Rady Ministrów z dnia 21.05.1976 r.
Zarządzenie Nr 31 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z 1.06.1976 r.
Uchwała Nr 11/21/76 Rady Nadzorczej i Zarządu S.Z.G.S. „Samopomoc Chłopska” w Warszawie z dnia 23.06.1976 r.

1.07.1986 r. powstaje:

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3
Oddział Okręgowy w Warszawie, ul. Ordynacka 11
(Zarządzenie Nr 30 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31.03.1982 r.
Uchwała Nr 30/82 Zarządu S.Z.G.S. „Samopomoc Chłopska w Warszawie z dnia 27.06.1986 r.)

1.01.1991 r. powstaje:

Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie, ul. Ordynacka 11
(Zarządzenie Nr 92 Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 29.12.1990 r., Zarządzenie Nr 93 Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 29.12.1990 r.. Protokół zdawczo-odbiorczy z podziału PHOiMB w Warszawie).

Linki zewnętrzne 
 Przedsiębiorstwo na Warszawiki

Przedsiębiorstwa w Warszawie